Alzbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Alzbach (Reinach), Quartierteil von Reinach, Bezirk Kulm, Kanton Aargau

Gewässer:
 Alzbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel in Löf, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Alzbach (Weißlofer), linker Zufluss der Weißlofer (rechter Zufluss der zuvor Schwarzlofer genannten Lofer) gegenüber der Entfeldmühle, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Alsbach